Il termine Veneti può riferirsi:
 a tutto ciò che è riferito all'odierna regione italiana del Veneto e, in particolare, ai suoi abitanti
 a un antico etnonimo, che indicava – anche con alcune varianti – diversi nuclei del Popolo Veneto stesso, in diversi periodi storici o luoghi:
 Veneti – popolo che abitava anticamente la zona in cui oggi si trova la regione Veneto
 Veneti – popolo celtico che abitava nella zona del Morbihan in Bretagna
 Venedi o Wendi – popolo stanziato nell'Europa centrale e in seguito slavizzato ( o più probabilmente il più antico popolo slavo).
 Eneti – popolo illirico citato da Omero come alleato di Troia

Pagine correlate 

 Venetia
 Venezia (disambigua)
 Veneto (disambigua)